Пётр Алекса́ндрович По́ловцов (также По́ловцев) (30 мая (11 июня) 1874, Царское село — 9 февраля 1964, Монте-Карло) — русский военачальник, военный востоковед, генерал-лейтенант, автор ряда военно-востоковедных работ, видный деятель русского масонства во Франции.

Биография 
Родился  года в Царском Селе. Из дворян. Сын действительного тайного советника государственного секретаря Александра Александровича Половцова и Надежды Михайловной Июневой — воспитанницы барона A.Л. Штиглица, внебрачной дочери великого князя Михаила Павловича, брат российского дипломата Александра Александровича Половцова и астронома Надежды Александровны Бобринской (урожд. Половцовой).

Образование получил в петербургской филологической гимназии (1890—1892) и Горном институте.

Начало военной карьеры 
В службу вступил 1 сентября 1897 года вольноопределяющимся в 44-й Нижегородский драгунский полк. В 1899 году выдержал офицерский экзамен при Николаевском кавалерийском училище и был определен корнетом в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк.

В 1902 году произведен в поручики. По окончании Николаевской академии Генерального штаба в 1904 году по 1-му разряду, штабс-ротмистр Половцов был переименован в капитаны Генерального штаба.

Русско-японская война 

Участник русско-японской войны. В 1904—1905 гг. офицер штаба 1-го Сибирского армейского корпуса.

С 20 декабря 1905 года — старший адъютант штаба 37-й пехотной дивизии.

С 20 декабря 1906 года по 12 декабря 1907 года был прикомандирован к Главному управлению Генерального штаба. Попросил о назначении военным агентом в Индию, но не получил этой должности. Вышел в отставку, путешествовал по Индии, где его брат А. А. Половцов был русским генеральным консулом в Бомбее. Встреча с Половцовым в Индии упоминается в воспоминаниях дипломата С. В. Чиркина:

С 3 января 1908 года по 3 января 1909 года проходил цензовое командование ротой в 1-м Туркестанском стрелковом батальоне. С 29 января — старший адъютант штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. Подполковник.

В 1909 году командировался в Пекин в составе чрезвычайного посольства. С 26 ноября 1909 года по 27 февраля 1911 года состоял в распоряжении начальника Генерального штаба. С 27 феврале 1911 в запасе генштаба. Помощник управляющего Кабинетом Его Императорского Величества.
Состоял в распоряжении начальника Генштаба (26.11.1909-27.02.1911).

Первая мировая война 
С началом Первой мировой войны вернулся на военную службу. 23 августа 1914 года назначен командиром Татарского конного полка. 15 февраля 1915 года произведен в полковники. Высочайшим приказом от 17 октября 1915 года удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени за то, что «в бою у дер. Бринь 15 февраля 1915 г. атаковал в лесу австрийцев, выбил их из ряда окопов и, несмотря на охват левого своего фланга и на дважды повторенные разрешения отойти, упорно держался на захваченном месте и своим упорством дал возможность разбить колонну австрийцев, обходящих правый фланг, чем облегчил взятие дер. Бринь».

С 25 февраля 1916 года начальник штаба Кавказской туземной конной дивизии. 15 июля 1916 года лихой атакой, опрокинул противника у деревни Езеран, за что был пожалован Георгиевским оружием. Генерал-майор с 1917 года.

Революция 1917 года 
Участник Февральской революции. Во время революции находился в отпуске в Петрограде. Был вызван в Думу, где участвовал в работе военной комиссии. В апреле 1917 года возвратился на фронт. 22 мая 1917 года назначен главнокомандующим войсками Петроградского военного округа, сменив генерала Л. Г. Корнилова.
когда Керенскому понадобились «свои» генералы, он нашел их среди «зонтов»: Энгельгардт как член Государственной думы оказался комендантом Таврического дворца; Половцев — главнокомандующим Петроградским военным округом; Марушевский — начальником генерального штаба; Голеевский — генерал-квартирмейстером…
Во время июльского выступления большевиков руководил его подавлением и последующим разгромом редакции большевистской газеты «Правда». 2 сентября 1917 года (после Корниловского выступления, которому сочувствовал) назначен командующим Кавказским туземным конным корпусом. 9 сентября 1917 года произведён в генерал-лейтенанты. С 20 октября 1917 военный губернатор и командующий войсками Терской области. В феврале 1918 года уехал с Кавказа для продолжения участия в Великой войне (большевистское правительство заключило с Центральными державами перемирие) на стороне англичан в Персию, но в сентябре 1918 года уже был в Лондоне.

В эмиграции 
Много путешествовал, жил один год на своей кофейной плантации в восточной Африке. С 1919 года жил во Франции. В 1922 году уехал на постоянное жительство в Монако, где находилась семейная вилла Сен-Роман. Председатель международного спортивного клуба. Был натурализован в Монако. Возглавлял русскую секцию французского союза комбатантов.

Был одним из директоров знаменитого казино в Монте-Карло.

Автор воспоминаний «Дни затмения».

Личный архив Половцова был сожжён во время Второй мировой войны масонами П. А. Бобринским и В. В. Лыщинским, сыном В. А. Лыщинского.

Участие во масонстве 
Видный деятель русского масонства во Франции. Посвящён 22 июля 1922 года в «Англо-саксонской» ложе № 343 в Париже (ВЛФ). Занимал в ложе различные должности. Посещал собрания ложи по 1928 год. Вновь присоединился к ложе 23 ноября 1959 года. С 10 октября 1923 года член ложи «Астрея» № 500 (ВЛФ). Помощник обрядоначальника в 1923 году, обрядоначальник в 1924 году. Вышел в отставку из ложи 22 декабря 1932 года. Член-основатель парижской ложи «Гермес» № 535 (ВЛФ). Обрядоначальник с 1924 по 1926 годы. Член ложи «Международная шотландская филантропия к розе» № 597, в Ницце (ВЛФ).

Член ложи совершенствования «Друзья любомудрия» (4-14°), консистории «Россия» (32°), Русского совета 33 степени. Возведён в 33° в 1933 году. Член совета со дня основания. Отсутствовал в 1937—1938 и в 1940—1946 годах.

Сочинения 
 Дни затмения . Изд-во «Возрождение». Париж. 1918.
 
 Glory and Downfall. Reminiscences of a Russian General Staff Officer. London. 1935.
 Monte Carlo Casino. London, Stanley Paul & Co., 1937.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1906)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1906)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (17.10.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (02.06.1916)
 Георгиевское оружие (ПАФ 30.08.1917).

Литература 
 
 А. И. Серков — Русское масонство. 1731—2000 (энциклопедический словарь) — М.: РОССПЭН, 2001.
 Басханов М. К. Русские военные востоковеды до 1917 г. Биобиблиографический словарь. М., Восточная литература, 2005, с. 185—186.

Примечания

Ссылки 
 
 Русские путешественники в Ладаке
 Предварительный список российских дипломатов, оставшихся в эмиграции после Октября 1917 г. 
 Предварительный поисковый список востоковедов, покинувших Россию в XIX—XX вв.

Выпускники филологической гимназии
Выпускники Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)
Выпускники Николаевской военной академии
Пётр Александрович
Лейб-гусары
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Востоковеды Российской империи
Военные востоковеды
Дипломаты Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Масоны ВЛФ
Великий державный генеральный инспектор
Мемуаристы русского зарубежья
Генерал-лейтенанты (Российская республика)
Командующие Петербургским военным округом
Кавалеры Георгиевского оружия